Giacomo di Lello di Cecco, in latino Iacobus Lelli Cecchi (1400 circa – dopo il 1464) – mercante e politico italiano
 Giuseppe Di Lello Finuoli (1940) – politico e magistrato italiano
 Marco Di Lello (1970) – politico e avvocato italiano
 Massimo di Lello di Cecco, in latino Maximus Lelli Cecchi (1395 circa – 1465) – mercante italiano

Pagine correlate
Lello